Julius Lehmann kan avse:

*Julius Lehmann (kemist) (1825–1894), tysk agrikulturkemist
Julius Lehmann (läkare) (1836–1901), dansk läkare